Rongcheng kan syfta på följande orter i Kina:

Rongcheng, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen
Rongcheng, Jieyang – ett stadsdistrikt i Jieyang, Guangdong-provinsen;
Rongcheng, Weihai – en stad på häradsnivå i Shandong-provinsen.
 Rongcheng (häradshuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,64, long 117,84) – en häradshuvudort i provinsen Anhui

WP:Projekt Kina